Джон Пайпер:
* Пайпер, Джон Стивен (род. 1946) — американский евангелический теолог и религиозный деятель.
 Пайпер, Джон (1903—1992) — английский художник и график.